Chris J. Johnson (Stoneham, 29 de agosto de 1977) é um ator americano.

Nasceu em Stoneham, Massachussets, Johnson teve um papel de um jovem agente na XXX: State of the Union. Johnson também atuou nos filmes Three Blind Mice e Daydream Believer. Seu outros créditos de cineme incluem Straight-Jacket, Cursed e Fifty Pills (no qual ele também apareceu como produtor executivo).

Johnson também fez aparições especiais em várias séries de televisão.

Atores dos Estados Unidos